Matias Teixeira de Bettencourt (Toledo, Santo Amaro (Velas), ilha de São Jorge 26 de Fevereiro de 1836 - Toledo, Santo Amaro (Velas), ilha de São Jorge) foi produtor Agrícola em terras próprias e militar do exército português na especialidade de infantaria.

Bibliografia
Registos paroquiais do depósito da Biblioteca Pública e Arquivo de Angra do Heroísmo, sediada no Palácio Bettencourt.

Naturais de Velas
Militares dos Açores